USS Wilmington je ime plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Wilmigton (CL-79) 
 USS Wilmigton (CL-111)

Wilmington